Александр Фьельд Андерсен (; род. 15 апреля 1997 года в Осло, Норвегия) — норвежский биатлонист. Победитель этапов Кубка IBU, призёр чемпионатов Европы.

Карьера 

На этапах Кубка Мира дебютировал в сезоне 2019/20 в Хохфильцене, где занял 33 и 27 места в спринте и гонке преследования соответственно.

В 2020 году завоевал две медали чемпионата Европы, личную бронзу в спринте и бронзу в смешанной эстафете с Осне Скреде, Идой Лиен и Сивертом Баккеном.

В сезоне 2020/21 впервые отобрался в масс-старт на этапе Кубка Мира в Хохфильцене.

Семья 

Младший брат Филип Андерсен, также занимается биатлоном.

Результаты

Открытые Чемпионаты Европы 

Биатлонисты Норвегии